Die Scottish Football League Division One wurde 1933/34 zum 41. Mal ausgetragen. Es war zudem die 44. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 12. August 1933 und endete am 30. April 1934. In der Saison 1933/34 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 21. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Third Lanark und der FC Cowdenbeath stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 41 Treffern Jimmy Smith von den Glasgow Rangers.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1933/34 bei statto.com
 Scottish Division One 1933/34 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1933/34
1933 34